«От яслей до креста, или Иисус из Назарета» () — американский драматический фильм Сидни Олкотта.

В ролях

Примечания 

Фильмы США 1912 года
Национальный реестр фильмов